

Geografia

Germania
 Battenberg (Eder) – città del circondario di Waldeck-Frankenberg (Assia)
 Battenberg (Pfalz) – comune del circondario rurale di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)

Altro
 Battenberg – famiglia nobile tedesca